Ivan Martynov kan syfta på bland andra:

* Ivan Ivanovitj Martynov (1771–1833), rysk botaniker
 Ivan Michailovitj Martynov (1821–1894), rysk jesuit